

Пеньково — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Пеньково — село, Бірський район, Башкортостан
 Пеньково — селище, Краснослободський район, Мордовія